Tiberi Juni Brut (en llatí Tiberius Junius Brutus) va ser un dels dos fills de Lucius Junius Brutus i de Vitèl·lia. Va ser executat per ordre del seu propi pare aproximadament l'any 509 aC acusat de conspirar contra la república i voler portar altre cop la monarquia dels Tarquinis. El seu germà Tit Juni Brut va ser mort amb ell.

Referències 

Conspiradors romans
Gens Júnia
Morts a Roma